Anthony Watson – angielski biskup żyjący na przełomie XVI i XVII wieku
 Anthony Watson – ur. 1957 amerykański piosenkarz, wykonawca muzyki soul
 Anthony Watson – ur. 1964 były amerykański koszykarz
 Anthony Watson – brytyjski aktor
 Anthony Watson – ur. 1994 angielski rugbysta, reprezentant kraju

 Zobacz też
 Tony Watson – ur. 1985 amerykański baseballista